Рунич — фамилия выходцев из Венгрии:

Известные носители:

 Рунич, Владимир Александрович (1866—1908) — помощник начальника Тифлисского губернского жандармского управления.
 Рунич, Дмитрий Павлович (1780—1860) — государственный деятель Российской империи, сын П. С. Рунича.
 Рунич, Осип Ильич (1889—1947) — русский и немецкий киноактёр.
 Рунич, Павел Степанович (1747—1825) — государственный деятель России, сенатор, губернатор, отец Д. П. Рунича.